Dans la mythologie grecque :
 Iphianassa est la fille d'Agamemnon, également nommée « Iphigénie » ;
 Iphianassa est la fille de Proétos, roi de Tirynthe puis d'Argos.